Daniel "Danny" O'Regan, född 30 januari 1994 i Berlin, är en tyskfödd amerikansk professionell ishockeyforward som är kontrakterad til NHL-laget Vegas Golden Knights och spelar för deras farmarlag Henderson Silver Knights i AHL.

Han har tidigare spelat för Buffalo Sabres och San Jose Sharks i NHL och på lägre nivåer för Hartford Wolf Pack, Rochester Americans, San Jose Barracuda i AHL, Boston University Terriers (Boston University) i NCAA och Team USA i USHL.

Klubbkarriär

San Jose Sharks 
O'Regan draftades i femte rundan i 2012 års draft av San Jose Sharks som 138:e spelare totalt.

Buffalo Sabres 
På tradefönstrets sista dag, 26 februari 2018, skickade Sharks O'Regan till Buffalo Sabres, tillsammans med ett villkorligt draftval i första rundan 2019 och ett draftval i fjärde rundan 2020, i utbyte mot Evander Kane. Det villkorliga draftvalet blir till ett val i andra rundan om Kane inte skriver på ett nytt kontrakt med Sharks när han blir free agent 1 juli 2018.

Statistik

Privatliv 
Han är son till den före detta ishockeyspelaren Tom O'Regan som spelade för Pittsburgh Penguins mellan 1983 och 1986.

Referenser

Externa länkar
Daniel O'Regan NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Daniel O'Regan hockey statistics and profile at hockeydb.com

Spelare i San Jose Sharks
Spelare i San Jose Barracuda
Ishockeyspelare i Boston University Terriers (herrar)
Spelare med anknytning till USA Hockey National Team Development Program
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Amerikanska ishockeyspelare
Idrottare från Berlin
Levande personer
Födda 1994
Män
Alumner från Boston University
Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
Spelare i Team USA (USHL)
Spelare i Buffalo Sabres
Spelare i Rochester Americans
Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare i Henderson Silver Knights
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft